Métropolite Serge (né Nikolaï Iakovlevitch Liapidevski, en ), né le  et mort le , fut métropolite de Moscou de 1893 à 1898.

Voir aussi

Articles connexes 

 Église orthodoxe russe

Liens externes 

Métropolite orthodoxe de Moscou
Naissance en mai 1820
Naissance à Toula
Décès à 78 ans
Décès à Saint-Pétersbourg
Décès en février 1898